Журавлева — деревня в Вагайском районе Тюменской области, входит в состав сельского поселения Зареченское.

География 
Около деревни протекает река Скакунка. До центра поселения — посёлка Заречный — около 7 километров по шоссе. Автомобильное сообщение с центром района.

Население

Примечания 

Населённые пункты Вагайского района